Юо́зас Ту́мас (; 20 сентября 1869, деревня Малайшяй, Ковенская губерния — 29 апреля 1933, Каунас) — литовский писатель, драматург, критик, , литературовед, церковный и общественный деятель. Известен также под литературным псевдонимом Юо́зас Ва́йжгантас (с русским вариантом имени Ио́сиф Ва́йжгантас; ).

Биография 

Юозас Тумас родился в крестьянской семье в восточной Литве, недалеко от местечка Сведасай. Учился в Динабургской реальной гимназии (1881—1888). Испытал воздействие русской классической литературы (Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев, Н. А. Некрасов) и нелегальных литовских периодических изданий. В 1888—1893 годах учился в Каунасе в духовной семинарии. По окончании назначен викарием католического прихода в Митаве. Включился в общественную национальную деятельность, в 1896—1904 годах руководил изданием клерикальной газеты  («Страж Отчизны»; редактор с 1897 года). Церковные власти, недовольные такой его деятельностью, стали перемещать его с одного места службы на другое.

Был одним из организаторов Великого Вильнюсского сейма (1905). В 1906—1911 годах жил в Вильне и работал в редакциях газет «Вильняус жиниос» (; «Виленские вести», 1907), «Вильтис» (; «Надежда», 1907—1911), позднее — «Рито гарсас» (; «Утренний голос», 1914). В 1911 году побывал в США.

В 1914 году был перемещён в Ригу, где он редактировал газету «Ригос гарсас» (; «Голос Риги»). Во время Первой мировой войны в 1915 году в Петрограде участвовал в деятельности комитета по оказанию помощи литовским беженцам. Стал учредителем Партии национального прогресса (), участвовал в представительных собраниях литовцев в Петрограде («Петроградский сейм») и Стокгольме.

В 1918 году вернулся в Литву и в Вильне участвовал в работе комитета помощи беженцам, издавал газету «Летувос айдас» (; «Эхо Литвы»), в 1919 году начал издание газеты «Неприклаусома Летува» (; «Независимая Литва»). В 1920 году перебрался в Каунас. Был назначен ректором костёла Витовта Великого (до 1932 года). В 1920 году редактировал газету «Таута» () 

Одновременно работал на Гуманитарном факультете Литовского университета в Каунасе (с 1930 года именовался Университетом Витовта Великого): в 1922—1929 годах читал лекции по истории литовской литературы. В 1929 году удостоен звания почётного доктора.
 
Кроме того, писал художественные и публицистические произведения, редактировал различные газеты и журналы, участвовал в деятельности многочисленных политических, общественных, культурных организаций. Путешествовал по Италии (1931) и Швеции (1932). В 1932—1933 председатель Общества литовских писателей.

Похоронен в костёле Витовта Великого в е.

Литературная деятельность 
Один из самых продуктивных и многогранных литовских писателей, мастер прозы. Начал писать стихи и прозу ещё в реальной гимназии. Учась в семинарии, начал сотрудничать в клерикальной печати. Художественные произведения публиковал с 1897 года. На раннем этапе творчества писал главным образом мелкие очерки, небольшие по размеру драматические и прозаические произведения. Патриотических, морализующие, написанные живым, образным языком и не лишенные художественных достоинств, они вошли в сборники «Картины» (1902), «Сценические картины», «Аллегорические картины» (1906—1916).

Цикл рассказов о страданиях и бедствиях людей во время войны объединен в «Картины войны» (1914—1917).

В первые ряды литовской литературы Вайжгантас выдвинулся в 1920-е гг., когда обратился к созданию повестей «Дяди и тетки» (1921, самое популярное произведение), «Выродок», «Немой» (1930), «Жемайтский Робинзон» (1932), романа «Рак семьи» (1927—1929) о жизни ковенской интеллигенции в последнее десятилетие XIX века, эпопеи «Проблески. Картины борьбы за культуру» (вариант перевода названия «Просветы»; 1918—1920).

Трёхтомный роман «Проблески» представляет своего рода эпопею литовского национального возрождения и жизни Литвы в годы до революции 1905 года. По своей структуре роман не имеет единой фабулы, а слагается из целого ряда самостоятельных повестей, объединенных общей темой национальной жизни Литвы. Эпопеей Тумас-Вайжгантас занял место в первых рядах стилистов литовской прозы благодаря богатейшему языку, изобразительным средствам, черпаемым из повседневной жизни и быта, умению уловить характерные черты описываемых явлений и быта, широкой галерее живописных портретов.

Критико-литературоведческая деятельность 
По материалам своих университетских лекций издал биографические очерки о Майронисе, Антанасе Баранаускасе, Винцасе Кудирке, писал статьи о А. Венажиндисе, Венуолисе, Лаздину Пеледе и многих других литовских писателях. Тщательно собирал документально-фактический материал для своих историко-литературных работ, которые остаются важным источником сведений для исследователей литовской литературы.

Издания 

Собрания сочинений
 Vaižganto raštai: 19 t. («Сочинения», 19 т.). — Kaunas; Vilnius: Švyturys, 1922—1938.
 Raštai: 3 t. («Сочинения», 3 т.). — Kassel-Mattenberg, 1948.
 Rinktiniai raštai: 2 t. («Избранные сочинения», 2 т.). — Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1957.
 Raštai («Сочинения»). — Vilnius, 1994 — издание продолжается.
Книги
 Vaizdeliai. — Tilžė, 1902. — 60 p.
 Scėniškieji vaizdeljai. — Peterburgas, 1906. — 98 p.
 Šis tas: trys Vaižganto apysakėlės. — Shenandoah, 1906. — 18 p.
 Vaizdeliai. — Tilžė, 1908. — 60 p.
 Ten gera, kur mūsų nėra, arba neapleiskime Tėvynės!: (pasakojimai, kaip mūsų išeiviams sekasi Amerikoje). — Kaunas, 1912. — 224 p.
 Karo vaizdai; Rimai ir nerimai. — Ryga, 1915. — 136 p.
 Alegorijų vaizdai. — Petrapilis, 1916. — 136 p.
 Lietuvos «žodis»: šių dienų apsakymėlis. — Petrapilis, 1916. — 64 p.
 Vanduo ir oras. — Petrapilis, 1917. — 31 p.
 Pragiedruliai: [2 kn] («Проблески»). — Vilnius: Švyturys, 1918—1920.
 Aplink Baltiją: kas jau yra pajūryje ir kas dar norėtų ten būti. — Vilnius: Švyturys, 1919. — 95 p.
 Tiesiant kelią Lietuvos nepriklausomybei, 1916–1917 m. — Vilnius, 1919. — 40 p.
 Jaunam veikėjui: 20 feljetonų. — Kaunas, 1925. — 151 p.
 Kanauninkas Petras Legeckas ir jo gyvenimo nuotykiai. — Marijampolė, 1930. — 43 p.
 Pragieduliai: vaizdai kovos dėl kultūros: 4t. («Проблески»). — Kaunas, 1942—1944.
 Dėdės ir dėdienės («Дяди и тетки»). — Kaunas: Valst. grož. lit. l-kla, 1945. — 124 p.
 Vaizdai. — [Kaunas]: Valst. grož. lit. l-kla, 1947. — 582 p.
 Pragiedruliai: 3t. — Kassel-Mattenberg: Aistia, 1948.
 Dėdės ir dėdienės. — Kassel-Mattenberg: Aistia, 1949. — 175 p.
 [Rinktinė]. — Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1956. (Mokinio biblioteka).
 Dėdės ir dėdienės. — Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1963. — 99 p.
 Dėdės ir dėdienės. — Kaunas: Šviesa, 1967. — 95 p. (Mokinio biblioteka).
 Rimai ir Nerimai. — Chicago, 1969. — 55 p.
 Pragiedruliai: vaizdai kovos dėl kultūros: 2 d. — Vilnius: Vaga, 1969.
 Valiulio pasaka: [apsakymai]. — Vilnius: Vaga, 1969. — 240 p.
 Tiesiant kelią Lietuvos nepriklausomybei, 1916–1917 m. — Chicago: Ped. Lituanistikos inst., 1969. — 40 p.
 Mikutis gamtininkas. — Vilnius: Vaga, 1972. — 111 p.
 Dėdės ir dėdienės; Nebylys; Rimai ir Nerimai: apysakos. — Vilnius: Vaga, 1974. — 236 p.
 Dėdės ir dėdienės: apysaka. — Kaunas: Šviesa, 1978. — 95 p. (Mokinio biblioteka).
 Valiulio pasaka: [apsakymai]. — Vilnius: Vaga, 1978. — 288 p.
 Rimai ir Nerimai: apysakos ir apsakymai. — Vilnius: Vaga, 1979. — 421 p.
 Napalys darbus dirba. — Vilnius: Vaga, 1983. — 31 p.
 Apysakos, apsakymai, vaizdai. — Kaunas: Šviesa, 1984. — 368 p.
 Pragiedruliai: vaizdai kovos dėl kultūros. — Vilnius: Vaga, 1989. — 652 p.
 Nebylys. — Vilnius: Vaga, 1995. — 124 p.
 Mikutis gamtininkas. — Kaunas: Spindulys, 1997. — 136 p.
 Laiškai Klimams. — Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos inst., 1998. — 453 p.
 Dėdės ir dėdienės; Nebylys. — Vilnius: Baltos lankos, 1998. — 189 p. (Skaitinių serija; 23).
Драматические произведения
 Scenos vaizdai: monologai ir dialogai. — Ryga, 1913. — 116 p.
Историко-литературные и критические работы
Переводы сочинений Ю. Тумаса на другие языки
 Вайжгантас. Дяди и тетки. — Вильнюс: Vaga, 1968. — 100 с.
 Vaižgantas. Sin at Easter and other stories. — New York, 1971.
 Vaižgantas. Onud ja tadid. — Tallinn: Eesti Raamat, 1985. — 256 p.
 Вайжгантас. Немой: повести. — Вильнюс: Vaga, 1988. — 350 c.
 Legendy Wileńskie: legendy Wileńskie spisali litewscy i polscy działacze sztuki i uczeni / Albert Wijuk Kojałowicz … [et al.]. — Vilnius, 1998.

Память 
В квартире, в которой писатель жил в 1920—1933 годах на улице Алексото в Каунасе, действует мемориальный музей — филиал Музея литовской литературы имени Майрониса. Имя Тумаса-Вайжгантаса носит улица в Вильнюсе (). В 2019 году в связи со 150-летием рождения писателя и священника рядом с костёлом Витовта Великого открыт памятник (скульптор Гедиминас Пекурас), изображающий Тумаса-Вайжгантаса сидяшим на скамейке.

Примечания

Литература 
 История литовской литературы. — Вильнюс: Vaga, 1977. — С. 329—348.

Ссылки 
 Anthology of the Lithuanian classic literature: Juozas Tumas-Vaižgantas
 

Выпускники Каунасской семинарии
Литовские писатели
Редакторы по алфавиту
Редакторы Российской империи
Редакторы Литвы
Редакторы газет
Преподаватели Университета Витовта Великого
Литераторы, известные под псевдонимами
Религиозные деятели Литвы
Францисканские терциарии‎
Католические священники Литвы‎
Писатели-священники
Участники Великого Вильнюсского сейма